«Марафон» () — советский короткометражный мультфильм, выпущенный в 1988 году киностудиями «Беларусьфильм» и «Союзмультфильм». Курсовая работа режиссёров Михаила Тумели и Александра Петрова. Мультфильм посвящён  Микки Мауса и широко демонстрировался в США во время юбилейных программ «Студии Диснея».

История 
В ноябре 1988 года отмечалось 60-летие Микки Мауса. В это же время впервые Советский Союз посещала делегация компании «Дисней» во главе с Роем Диснеем. Советские художники-мультипликаторы преподнесли Рою мультфильм «Марафон» в качестве подарка Микки Маусу.

Мультфильм снимался пять месяцев и, благодаря тому, что многие мультипликаторы работали на одном только энтузиазме, стоил всего 300 советских рублей.

Сюжет 
Ребёнок подходит к экрану, где видит своё отражение. Благодаря волшебной кисти отражение превращается в Микки Мауса. Ребёнок и мышонок начинают танцевать. Тем временем вверху экрана идут цифры отображающие количество лет существования Микки Мауса. Ребёнок всё это время растёт: становится подростком, потом юношей, затем взрослым человеком. Цифры доходят до 60. Микки Маус не изменился, он всё так же весел и хочет танцевать. Ребёнок же к этому времени уже старый человек, немного отдышавшись он садится в кресло. Теперь за мышонком начинает наблюдать другой малыш, уже из другого поколения.

Съёмочная группа

Примечания

Ссылки 
 — мультфильм на канале Михаила Тумели.
 «Мультипликатор Михаил Тумеля: Послевоенная анимация формировалась как оппозиция Диснею»  — статья на сайте TUT.BY.

Короткометражные мультфильмы СССР 1988 года
Мультфильмы студии «Беларусьфильм»
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Александра Петрова
Рисованные мультфильмы СССР 1988 года